Ста́рая Стани́ца — станица в муниципальном образовании «город Армавир» Краснодарского края. Административный центр и единственный населённый пункт Старостаничного сельского округа.

География 
Станица расположена на правом берегу реки Кубань напротив города Армавир, с которым связана автомобильным мостом.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

См. также 
 Прочноокопская — находилась на месте Старой Станицы до 1817 года

Примечания 

Населённые пункты городского округа Армавир